Pedro José de Saravia (n. Salta, enero de 1756 – † íd., diciembre de 1832) fue un hacendado y militar argentino que tuvo una importante participación en la formación y desenvolvimiento del Ejército del Norte y fue uno de los creadores de la estrategia guerrillera defensiva conocida como Guerra Gaucha.
Fue caballero de la Orden de Carlos III por decreto del 29 de abril de 1792.

Biografía 

Era un hacendado muy rico, heredero de una enorme fortuna tanto por línea paterna como materna. Era el dueño de la estancia Castañares, importante finca que formaba todo el límite norte de la ciudad de Salta.

Desde joven fue oficial de milicias provinciales, y actuó también en la política local, ocupando varias veces el cargo de alcalde del Cabildo de Salta. Tuvo una participación destacada en la política de la década de 1800, incluyendo un conflicto serio con el gobernador Arrigunaga. Llegó al grado de coronel de milicias.

Apoyó la Revolución de Mayo y colaboró económicamente en la formación del Ejército del Norte. El comandante político de este, Juan José Castelli, lo separó del mando que ejercía y le negó toda participación política y militar, por considerarlo contrario a la Revolución, de modo que Saravia solicitó y obtuvo la baja del ejército. Después de la derrota de Huaqui volvió a colaborar en la formación de fuerzas militares en su provincia para unirse a las sucesivas Expediciones Auxiliadoras al Alto Perú y para la defensa contra las invasiones realistas. 

A fines de agosto de 1811, la Primera Junta lo nombró gobernador de la Intendencia de Salta del Tucumán y presidente de la junta de gobierno de la provincia, de cinco miembros. Al ser ésta disuelta, el general Pueyrredón lo nombró gobernador interino, pero el Triunvirato lo reemplazó por Domingo García. Este lo nombró comandante de armas de la provincia.

Ayudado por sus hijos Apolinario y José Domingo organizó partidas para oponerse al avance del ejército realista al mando de Tristán. Abandonó la ciudad de Salta hacia Tucumán, acompañando al Éxodo Jujeño ordenado por el general Manuel Belgrano. En lugar de seguir marcha hacia Santiago del Estero – adonde Belgrano nunca llegó, porque se desvió a Tucumán – retrocedió a los Valles Calchaquíes, donde organizó partidas de gauchos para oponerse a un eventual ataque realista.

Después de la Batalla de Tucumán apoyó las avanzadas hacia Salta organizadas por Belgrano, que llegaron a ocupar la ciudad durante unos días. A principios de año siguiente apoyó el avance del Ejército del Norte, lo alojó en la Estancia de Castañares, coordinando las fuerzas desde su propia casa durante la Batalla de Salta.

En 1814, durante la segunda invasión realista, fue el comandante del departamento militar de Guachipas. Junto a Luis Burela fueron quienes formaron las primeras guerrillas de gauchos, iniciando la Guerra Gaucha. Su estrategia de atacar a las fuerzas realistas breve pero repetidamente resultó muy eficaz, provocando el rápido agotamiento de las tropas invasoras. Después de esa invasión, el coronel Martín Miguel de Güemes asumió el mando de las guerrillas gauchas, al punto que se las conoció como gauchos de Güemes. Saravia no participó en esas acciones – que se prolongaron hasta fines del año 1821 – pero colaboró económica y políticamente en la organización de las fuerzas guerrilleras. Su lugar en los combates fue ocupado por sus hijos.

En 1820 el gobernador Güemes ascendió a Saravia al grado de general, junto con José Ignacio Gorriti. Fueron los únicos oficiales salteños que obtuvieron ese grado en vida de Güemes.

Tras la muerte de Güemes se mostró partidario de Gorriti, y apoyó su gestión de gobierno. En cambio tuvo serias desavenencias con su sucesor, Arenales, y apoyó su derrocamiento. En octubre de 1827 ejerció como gobernador delegado del segundo gobierno de Gorriti.

Falleció en Salta en diciembre de 1832.

Antepasados

Bibliografía 

 Solá, Miguel, Diccionario histórico biográfico de Salta, Impr. de la Legislatura, Salta, 1964.
 Mata, Sara Emilia, Los gauchos de Güemes, Ed. Sudamericana, Bs. As., 2008. ISBN 978-950-07-2933-8

Militares de la Guerra Gaucha
Militares de la provincia de Salta
Salteños (capital)
Caballeros de la Orden de Carlos III
Fallecidos en Salta